Artiúixkino (Marí El), localitat de la república de Marí El, a Rússia
 Artiúixkino (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia